Il Gran Premio TV locali è stato un premio televisivo, istituito  dalla Città di Desenzano del Garda (BS) con il patrocinio del Ministero delle Comunicazioni e la collaborazione della rivista Millecanali in occasione del trentennale della nascita delle prime emittenti "libere".

Aveva assunto una particolare connotazione in un periodo di ampio dibattito sui nuovi assetti che si stavano delineando nel panorama televisivo nazionale.

In esecuzione degli impegni assunti in sede di Unione europea, l'Italia stava predisponendo il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale, presentata come opportunità tale da permettere di aumentare l'offerta televisiva. Le tv locali, però, paventavano che le modalità di questa svolta epocale fossero tali da penalizzarle.

La scelta della rivista Millecanali di appoggiare un nuovo Gran premio della televisione, incentrato sulle TV locali, era stato un tentativo di reagire al concentrarsi dell'attenzione solo sulle iniziative del duopolio Rai-Mediaset. Si proponeva di diventare un punto d'incontro e di dibattito che negli anni sarebbe stato di riferimento per gli operatori del settore.

Costituì un unicum in Italia come evento di valorizzazione  dell'esperienza e della professionalità dell'emittenza locale, che doveva poi rimanere soccombente nel nuovo scenario conseguente allo sviluppo della tv satellitare, della tv digitale terrestre, via telefono mobile, via cavo, della web-tv e di nuove applicazioni delle connessioni tramite videotelefono. Ciononostante il Gran premio della televisione segnò l'inizio di un grande fiorire di saggi, lezioni accademiche speciali televisivi dedicati ai primi anni delle tv locali.

Voci correlate
Tivufonino

Collegamenti esterni

Premi televisivi